«La chica de mis sueños» puede referirse a:

 La chica de mis sueños (película de 2000) (Whatever It Takes), película estadounidense conocida en Hispanoamérica como La chica de mis sueños.
 La chica de mis sueños (película de 2005) (One Last Thing...), película estadounidense.
 La chica de mis sueños (película de 2006) (Gray Matters), película estadounidense conocida en Argentina como La chica de mis sueños —o Los líos de Gray en España, y Besando a Charlie en México—.
 La chica de mis sueños (película de 2007) (The Good Night), película estadounidense
 La chica de mis sueños (película de 2010) (Youth in Revolt), película estadounidense conocida en algunos países como La chica de mis sueños
 La chica de mis sueños (2008), telenovela ecuatoriana.
 La chica de mis sueños (2011), telenovela mexicana.